Saltholmen kan syfta på följande platser:

Norge 

 Saltholmen fyr, Aust-Agder fylke, Lillesands kommun,

Sverige 

 Saltholmen, halvö, Göteborgs kommun,

Åland 

 Saltholmen (Jomala), 

Robotskapade Norgeförgreningar